

Glazba 
 Faceless (album), američkog hard rock sastava Godsmack
 The Faceless, glazbena skupina iz Kalifornije

Filmovi 
 Faceless (1988.), film redatelja Jessa Franca iz 1988.
 Faceless (2006.), film redatelja Joa Carnahana iz 2006.
 Faceless (2007.), film redateljice Manu Luksch iz 2007.